

Sciences et techniques

Mathématiques 
 En mathématiques, la division est un type d'opération de calcul élémentaire.

Biologie 
 En biologie cellulaire, la division cellulaire est le phénomène qui permet la multiplication des cellules au sein d'un organisme vivant.
 En botanique, la division est la séparation d'une souche ou touffe en plusieurs fragments (stolons, drageons, bulbes ou rhizomes), qui donnent chacun une nouvelle plante identique à la plante-mère.
 En systématique, une division est un niveau de classification des espèces.

Techniques 
 Dans la lutte contre l'incendie, une division est un agrégat permettant de dédoubler une conduite.
 En typographie, la division est le trait d'union « - ».

Sciences humaines et sociales 
 Dans la philosophie antique et la rhétorique, la division est une partition du sujet que l'on va traiter et peut servir de plan d'exposé.

Culture et société 
 En sport, une division correspond à un niveau dans un championnat.
 Dans l'armée, une division est une unité militaire.
 La division de la communion de l'Église se nomme schisme.
 En science politique, on parle de division politique.
 En sciences économiques et de gestion, le terme  est utilisé pour parler de l'organisation d'un secteur d'activité d'une entreprise.
 Dans certains pays, la division est une unité administrative territoriale, par exemple division de Birmanie et division de Malaisie orientale.

Toponyme 
 Division est une station du métro de Chicago.

Voir aussi 
 En héraldique, la divise est une pièce qui apparaît dans les blasons.